|}
Die Bahnstrecke Turin–Mailand ist eine zweigleisige Hauptbahnstrecke zwischen den norditalienischen Großstädten Turin und Mailand. Seit 2006 verkehrt der inneritalienische Hochgeschwindigkeitsverkehr jedoch über die parallel verkehrende Schnellfahrstrecke Turin–Mailand.

Geschichte 
Als erster Abschnitt wurde am 25. Mai 1854 der innerstädtische Streckenabschnitt zwischen den beiden Turiner Bahnhöfen Porta Nuova und Porta Susa eröffnet.
1854 wurde unter Thomas Brassey der Abschnitt Turin Porta Susa–Novara von der Società Vittorio Emanuele, die nach dem damaligen König von Sardinien und Piemont, Viktor Emanuel II. benannt war, eröffnet. Per 18. Oktober 1858 wurde sie bis Trecate am Ufer des Ticino verlängert, der damals die Grenze zwischen Sardinien-Piemont und dem zum Großreich Österreich gehörenden Königreich Lombardo-Venetien bildete. Am selben Tag wurde in Lombardo-Venetien die Strecke zwischen Mailand und Magenta am gegenüberliegenden Ufer des Flusses eröffnet. Der Lückenschluss erfolgte am 1. Juni 1859 mit der Brücke über den Fluss.

Zwischen 1865 und 1885 war die Bahnstrecke Eigentum der Società per le strade ferrate dell'Alta Italia, wechselte danach über zur Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo und gelangte schließlich, als 1905 die italienischen Bahngesellschaften verstaatlicht wurden, in den Besitz der Ferrovie dello Stato FS.

Ab 2008 wurde der bisherige Bahnhof Torino Porta Susa durch einen unterirdischen, gleichnamigen Bahnhof ersetzt, der seit 2013 den neuen Turiner Hauptbahnhof bildet, auch in Vorbereitung auf den Mont-Cenis-Basistunnel.

Verkehr

Fernverkehr 
Seit 2006 verkehrt der inneritalienische Hochgeschwindigkeitsverkehr (Eurostar Italia) über die parallel verlaufende Schnellfahrstrecke, sodass über die Altstrecke im Fernverkehr nur noch zwei tägliche Zugpaare des Eurostar City Italia (Frecciabianca) Torino Porta Nuova–Venezia Santa Lucia, die Intercity-Züge Turin–Mailand sowie der TGV Paris-Gare de Lyon–Mailand verkehren.

Ebenfalls fährt der aus Talgo-Wagen bestehende EuroNight Mailand–Barcelona França über die Altstrecke.
Die Züge der SFS nutzen die Altstrecke zwischen Torino Porta Nuova und Torino Stura bzw. zwischen Rho Fiera Milano und Mailand.

Regionalverkehr

S-Bahn 
Auf dem Turiner Abschnitt verkehren die Linien FM 1, FM 2 und FM 4 des städtischen Bahnverkehrs.

Den Abschnitt Novara–Mailand befährt die Linie S6 der S-Bahn Mailand, ab Rho kommt die S5 hinzu.

Übriger Regionalverkehr 
Zwischen Turin und Mailand verkehren durchgehend 18 Regionalzüge pro Tag. Zudem verkehren diverse Regionalzüge zwischen Vercelli bzw. Novara und Turin.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 4 (Turin–Novara).
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 22 (Novara–Mailand).

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke TurinMailand
Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke im Piemont